Thirteen kan syfta på:

 Thirteen (album av Teenage Fanclub) – album från 1993
 Thirteen (album av Megadeth) – album från 2011
 Thirteen (sång) – en låt av gruppen Big Star (1972)

Se även 
 13 (olika betydelser)